Флаг муниципального образования Во́йсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2703.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Войсковицкое сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Войсковицкое сельское поселение в зелёном, красном, белом, чёрном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном щите с червлёной треугольной оконечностью, окаймлённой серебряным узким стропилом и обременённой серебряным равноконечным прямым вырубным крестом — золотой охотничий рог, дамасцированный чернью, сопровождаемый вверху золотой оторванной львиной головой с золотым языком».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Отвлечённая львиная голова — фрагмент из герба Романовых. Вместе с охотничьим рогом — олицетворение царских охот и охотничьей мызы Войсковицы.

Вырубной крест — олицетворение ингерманландского прошлого Войсковиц. До Великой Отечественной войны основное население Войсковицкого сельского совета — ингерманландские финны (крест — элемент народной вышивки).

Белое стропило — символ строительства, в геральдике оно символизирует опору, строительство, стабильность, развитие.

Красный цвет — символизирует мужество, геройство, храбрость, неустрашимость и напоминает о годах Великой Отечественной войны.

Зелёный цвет — красота природы, её возрождение каждую весну, здоровье, молодость, надежда, изобилие, свобода, радость, сельскохозяйственные угодья и лесные просторы.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, справедливость, добродетель, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, мир, правдивость, откровенность, благородство, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением охотничьего рога